Denis O'Donovan (né en 1955), homme politique irlandais
Edwin O'Donovan (1914-2000), directeur artistique américain
Gary O'Donovan (né en 1992), rameur irlandais
Mary Jane O'Donovan Rossa (1845-1916), poète et activiste politique irlandaise
Paul O'Donovan (né en 1994), rameur irlandais
Roy O'Donovan (né en 1985), footballeur irlandais
Timothy O'Donovan (1881-1957), homme politique irlandais